Рейтлингер:

 Рейтлингер, Александр Иванович (1820—1891) — генерал-инженер.
 Рейтлингер, Эдмунд Рудольфович (1830—1903) — русский педагог.
 Рейтлингер, Юлия Николаевна (в рясофорном постриге Иоанна; 1898—1988) — художник-иконописец, внучка А. И. Рейтлингера.